Бобковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Бобково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1418 человек, в том числе 681 мужчина и 737 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Рубцовского района
Сельские поселения Алтайского края